Claude Masse peut désigner :
 Claude Masse (1652–1737), un cartographe et ingénieur français ;
 Claude Masse (1948–2004), un avocat et professeur québécois.